Фёдор Шаховской:
 Шаховской, Фёдор Иванович (ум. после 1700) — патриарший стольник, дворянин московский, стряпчий, царский стольник, окольничий и воевода. 
 Шаховской, Фёдор Петрович (1796—1829) — князь, отставной майор, декабрист.